

Toponímia de Portugal
 Lafões — região no centro de Portugal e um antigo concelho
 Dão-Lafões — sub-região estatística portuguesa
 São Cristóvão de Lafões — freguesia do concelho de São Pedro do Sul
 São Vicente de Lafões — freguesia do concelho de Oliveira de Frades
 Souto de Lafões — freguesia do concelho de Oliveira de Frades
 Pinheiro (Oliveira de Frades) — freguesia do concelho de Oliveira de Frades, também conhecida como Pinheiro de Lafões

Título nobiliárquico
Duque de Lafões

Desambiguações de topônimos